

Pessoas 
 Godfrey Harold Hardy, matemático britânico.
 Jeff Hardy, lutador estadunidense.
 Matt Hardy, lutador estadunidense.

Localidades 
 Hardy (Arkansas)
 Hardy (Iowa)
 Hardy (Nebraska)

Outros 
 2866 Hardy
 The Hardy Boyz

Desambiguação